Michel Gravel peut désigner :
 Michel Gravel (1939-), ancien député fédéral du Québec dans la circonscription de Gamelin ;
 Michel Gravel (1936-2021), photographe québécois.